Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кімберлі По і Анн-Гель Сідо з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Zurich Open
Swisscom Challenge